Gründel ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Günther Gründel (1903–1946), deutscher Historiker und Kulturphilosoph
 Heinz Gründel (* 1957), deutscher Fußballspieler
 Hermann Gründel (1931–2013), deutscher Diplomat
 Johannes Gründel (1929–2015), deutscher katholischer Theologe
 Markus Gründel (* 1972), deutscher Geocacher und Fachbuchautor
 Roland Gründel (1929–2017), deutscher Klassischer Philologe
 Steffen Gründel (1955–2020), deutscher Polizeibeamter

Gründel bezeichnet folgende geografische Objekte:
 Gründel (Tal) in Sachsen
 Gründel (Leutersdorfer Wasser), Bach in Sachsen
 Lübauer Gründel, Tal in Sachsen

Siehe auch:
 Gründl